Понтски се може односити на:
 Понт (област), област у Турској, на обали Црног мора
 Понти, вишезначна одредница

Види још 
 Понтијски, вишезначна одредница